Зук-руэда — бразильский аналог кубинской руэда де касино, круговой танец, исполняемый несколькими парами одновременно.

Танцующие пары выстраиваются по кругу и по команде одного из участников, называемого «певцом» (исп. cantor — по аналогии с сальсой), слаженно выполняют определённые фигуры, сменяя партнёров по кругу. В руэде используются движения как обыкновенного парного зука, так и специфические движения.

Команды

Ссылки 

 Руэда (танец)
 Зук

Латиноамериканские танцы